Tři soutěsky je český název pro skupinu soutěsek a s ní související přehradní nádrž, její hráz a elektrárnu v ČLR:
 Tři soutěsky (kaňon) — skupina soutěsek na středním toku Jang-c’-ťiang
 Tři soutěsky (hráz) — přehradní hráz a elektrárna vybudovaná v regionu Tří soutěsek
 Tři soutěsky (přehradní nádrž) — vodní plocha vytvořená přehradní hrází